Dragon Ball – manga i anime autorstwa Akiry Toriyamy,
 Dragonball – filmowa adaptacja znanej japońskiej serii mang i anime pt. Dragon Ball.
Motorola/Freescale DragonBall - procesor do urządzeń przenośnych oparty na rdzeniu M68000.